Sidoli ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Sidoli (1874–1924), italienischer Erzbischof
 Robert Sidoli (* 1979), walisischer Rugby-Union-Spieler